

Buurtschappen
Achterdijk (Noord-Brabant), een buurtschap in de gemeente Moerdijk in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Achterdijk (Utrecht), een buurtschap in de gemeente Vijfheerenlanden in de Nederlandse provincie Utrecht

Straat
Achterdijk (Montfoort), een straat in de historische binnenstad van Montfoort